Vítor Gonçalves est un nom porté par :

 Vítor Gonçalves (1896-1965), de son nom complet Vítor Cândido Gonçalves, footballeur et entraîneur portugais.
 Vítor Gonçalves (1944-), de son nom complet Vítor Manuel de Almeida Gonçalves, footballeur portugais.
  (1992-), de son nom complet Vítor Bruno Rodrigues Gonçalves, footballeur portugais.
  (1963-), metteur en scène de théâtre portugais.